Ruschig ist der Nachname von:
 Heinrich Ruschig (1906–1995), deutscher Chemiker
 Ulrich Ruschig (* 1948), deutscher Chemiker und Philosoph